

Sigle 
 Empresa de Wrestling Europea – federazione spagnola di wrestling

Codici 
 EWE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ewer (Indonesia)
 ewe – codice ISO 639-2 della lingua ewe

Altro 
 Ewe – popolo dell'Africa Occidentale, che parla la lingua ewe
 EWE – targa automobilistica di Wieruszów (Polonia)

Altri progetti